Паннонскославянский (паннонско-славянский) или паннонославянский (панноно-славянский) язык/диалект — гипотетический славянский язык или диалект праславянского, являющийся связующим звеном между северославянскими (в основном, западнославянскими) и южнославянскими языками. Выделяется такими исследователями, как Р. Ричардс, О. Н. Трубачёв и другими.

Исследования

Появление 
Славяне в Паннонии существовали, как минимум, с V века, а также, возможно, именно Паннония является центром славянской языковой экспансии. Паннонославянский комплекс близкородственных диалектов принимал участие в формировании двух южных периферий и диалектов западной группы и, следовательно, был одним из генетических источников языковых групп южных и западных славян.

Принадлежность 
Существует несколько точек зрения на принадлежность паннонскославянского диалекта, сближающих его с теми или иными языками:
 словацкая (Я. Станислав);
 словенская (И. Книёжа, X. Бирнбаум);
 болгарская (С. Б. Бернштейн, О. Ашбот, И. Тот);
 сербохорватская (И. Попович, Р. О. Ричардс);
 гетерогенная — пересечение с соседними словенскими, словацкими, сербохорватскими диалектами (В. В. Иванов, Е. А. Хелимский).

Языковые отличия 
Паннонскославянский диалект не только имел собственные особенности, но и обладал чертами, сближающими его как с западнославянскими (словенским и хорватским) языками, так и с южнославянскими (моравским и словацким) языками.

Примеры паннонскославянских закономерностей рефлексации:
 переход *ort-, *olt-, стоящих в начале слова, в *rot-, *lot- (свойственно западнославянским языкам);
 сохранение сочетания *dl (свойственно западнославянским языкам), но возможен и переход *dl в *ll;
 переход *tj в ty или cs (свойственно южнославянским языкам);
 переход *dj в gy (свойственно южнославянским языкам);
 протетический j перед *a-;
 переход *bv в b.

Примеры паннонославизмов 
Заимствованиями из паннонскославянского являются следующие пары:
 *jьztrava — лат. stravam (у Иордана);
 *pleso — лат. Pelsonis (у Плиния);
 *dobrotь — лат. Dobrati (божество);
 *robъ — венг. rab;
 *pratja — венг. parittya;
 *lawъka — др.-венг. *lāwka;
 *wlax(ъ) — др.-венг. *ulāh;
 *lod- — венг. ladik;
 *brěkovica — венг. barkovca.

Исчезновение 
Славяне Западной части Карпатского бассейна были ассимилированы венграми к XI—XII векам.

См. также 
 :en:Slavs_in_Lower_Pannonia

Примечания

Литература 

 
 Куркина Л. В. Паннонославянская языковая общность в системе диалектных отношений праславянского языка // Славянское языкознание. XI Международный съезд славистов. М.: "Наука, 1993. С. 36—45

Славянские языки